Nausikaja može biti:

 Nausikaja, lik iz "Odiseje" (izvorno iznačenje)
 "Kaze no tani no Naushika" (Nausikaja iz Vjetrovite doline), manga i anime Hayaa Miyazakija
 "Nausikaja (1996.)", hrvatski film
 192 Nausikaa, asteroid